Manolo Fortich è una municipalità di prima classe delle Filippine, situata nella Provincia di Bukidnon, nella Regione del Mindanao Settentrionale.

Baranggay 

Manolo Fortich è formata da 22 baranggay:

Note

]

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

Comuni della provincia di Bukidnon